Kazuo Funaki (1944-), chanteur japonais du genre enka ;
 Shoichi Funaki (1968-), catcheur japonais ;
 Masakatsu Funaki (1969-), catcheur japonais ;
 Kazuyoshi Funaki (1975-), sauteur à ski japonais ;
 Musubu Funaki (2002-), chanteuse et idole japonaise.